

Събития

Родени

Починали